Сант-Антонио () может означать:

 Сант-Антонио-Абате — город в Италии, в регионе Кампания, в провинции Неаполь
 Сант-Антонио-Абате-аль-Эсквилино — церковь в Риме на холме Эсквилин
 Сант-Антонио-ди-Галлура — коммуна в Италии, в регионе Сардиния, в провинции Сассари
 Сант-Антонио-деи-Портогези — титулярная церковь в Риме
 Сант-Антонио-ин-Кампо-Марцио — титулярная церковь, была создана Папой Иоанном Павлом II 21 февраля 2001 года.

См. также 

 Сан-Антонио (значения)
 Антонио (значения)
 Сант-Антонино